Населені пункти в Чехії:

 Бєлеч (Брно-околиця)
 Бєлеч (Табор)
 Бєлеч (Кладно)